KAX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kalbarri (Western Australia) (Australia)